Афонькин — русская фамилия.

Носители:
 Афонькин, Александр Николаевич (1915—?) — советский футболист и хоккеист.
 Афонькин, Семён Иванович (1870—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.